Женска рукометна репрезентација Француске () у организацији Рукометног савеза Француске (-{Fédération Française de Handball}- - -{FHF}-) представља Француску у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси Француске репрезентације

Наступи на Олимпијским играма

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Наступи на МИ

Састав репрезентације Француске 
Састав на Европском првенству 2010:

Селектор: Оливије Крумболц

Види још 
 Рукометна репрезентација Француске

Спољашње везе 

 Интернет страница ДХФ
 Званична страница
 Инфо Француске репрезентације
 Репрезентација Француске на ЕХФ

Француска
Репрезентације Француске
Рукомет у Француској